Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 24-es, továbbá 24A, 24B, 24E, 24Y, illetve M24-es jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok:

 24-es busz (Budapest)megszűnt
 24A busz (Budapest)megszűnt
 24A busz (Budapest)megszűnt
 24B busz (Budapest)megszűnt
 24Y busz (Budapest, 1961–1962)megszűnt
 24Y busz (Budapest, 1966–1973)megszűnt

 24-es busz (Debrecen)
 24Y busz (Debrecen)

 24-es busz (Dunaújváros)

 24-es busz (Eger)megszűnt

 24-es busz (Győr)

 24-es busz (Kecskemét)megszűnt

 24-es busz (Miskolc)
24A busz (Miskolc)megszűnt
24B busz (Miskolc)megszűnt

 24-es busz (Nyíregyháza)

 24-es busz (Pécs)

 24-es busz (Szeged)

 24-es busz (Székesfehérvár)
 24A busz (Székesfehérvár)megszűnt
 24B busz (Székesfehérvár)megszűnt

 24-es busz (Szolnok)
 24A busz (Szolnok)
 M24B busz (Szolnok)megszűnt

 24-es busz (Tatabánya)
 24Y busz (Tatabánya)

 24-es busz (Veszprém)megszűnt
 24E busz (Veszprém)megszűnt

24-es busz (Zalaegerszeg)